Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1985 werd op 16 en 17 februari 1985 in het Hamar Stadion te Hamar gehouden.

Titelverdediger was de Sovjet Oleg Bozjev, die in het Ullevi in Göteborg wereldkampioen van 1984 was geworden. Hein Vergeer won zijn eerste titel.

Eindklassement 

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1985
Schaatsen in Noorwegen
 1985
Sport in Hamar
Schaatsen 1985